Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BMW Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl finsko-ruský pár Jarkko Nieminen a Dmitrij Tursunov, jehož členové nestartovali společně. Tursunov se rozhodl účastnit paralelně probíhající antukové události Portugal Open. Spoluhráčem Nieminena se stal australský tenista Rameez Junaid, s nímž odešel poražen ve čtvrtfinále od americko-jihoafrického páru Eric Butorac a Raven Klaasen.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená britsko-australská dvojice Jamie Murray a John Peers, když ve finále přehrála britský pár Colin Fleming a Ross Hutchins po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2.

Nasazení párů 
  Eric Butorac /  Raven Klaasen (semifinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (čtvrtfinále)
  'Jamie Murray /  John Peers (vítězové)
  Tomasz Bednarek /  Marin Draganja (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

BMW Open
Tenis v Německu v roce 2014
ATP World Tour 2014